

Бекешево — село, Баймацький район, Башкортостан
 Бекешево — село, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Бекешевська сільська рада